

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Корнелий Сципион Азиатик и Гай Норбан (оба — плебеи); проконсулы: Гай Валерий Флакк (в Нарбонской Галлии), Гней Папирий Карбон (в Цизальпийской Галлии) и Луций Корнелий Сулла Феликс (в Кампанье); преторы: Гай Папирий Карбон Арвина, Гай Целий Антипатр, Квинт Антоний Бальб, Луций Консидий, Публий Бурриен и Флавий Фимбрия; пропреторы: Гай Фабий Адриан (в Африке), Квинт Цецилий Метелл Пий (в Кампанье) и Луций Лициний Мурена (в Азии); плебейские эдилы: Луций Критоний и Марк Фанний; народный трибун: Марк Юний Брут; квесторы: Луций Эмилий Бука и Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан; проквесторы: Гай Веррес (в Цизальпийской Галлии), Луций Лициний Лукулл Понтийский (в Азии), Луций Манлий Торкват (в Азии) и Марк Юний Силан (в Азии); монетный триумвир: Маний Ювентий Латеран.
 Армия Суллы высаживается в Брундизии. Начинается гражданская война.
 Битва при Канузии между армиями консула Норбана и Суллы. Норбан разбит и отступает в Капую.
 Армия консула Сципиона Азиатика переходит на сторону Суллы. Сципион Азиатик захвачен в плен.
 Квинт Цецилий Метелл Пий со своей армией выступает из Лигурии на соединение с Суллой.
 Гней Помпей набирает армию в Пицене и выступает на стороне Суллы.
 Из изгнания в Испании возвращается Марк Лициний Красс и присоединяется к Сулле.
 Осень, пропретор Азии Луций Мурена по собственной инициативе вторгается во владения Митридата. Начинается Вторая Митридатова война.

Азия 
 Царь Армении Тигран II вторгается в Государство Селевкидов, царь Филипп I Филадельф погибает. Тигран захватывает владения державы Селевкидов. Захват Коммагены, Сирии, Финикии и Киликии. Столицами Армении становятся Антиохия и Арташат. Падение династии Селевкидов.
 Боспор восстанавливает свою независимость. Неудачная попытка Колхиды освободиться от власти Понта.

Родились 
 83, ок. — Марк Антоний (предположительно, 14 января; существуют и другие версии датировки), трёхкратный консул Республики, триумвир. Организатор массовых убийств в конце 43 года до н. э.;
 83, ок. — Фульвия Бамбула (ум. 40 до н. э.), римская матрона, одна из жён предыдущего.

См. также

Примечания